In 1986/87 werd het 38ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. BFC Dynamo werd voor de negende keer op rij kampioen.

Seizoensverloop
Er kwamen 1.656.750 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden wat neerkomt op 9.103 per wedstrijd.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 468 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,57 per wedstrijd. In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Berliner FC Dynamo
Bijgaand een overzicht van de spelers van Berliner FC Dynamo, die in het seizoen 1986/87 onder leiding van trainer-coach Jürgen Bogs voor de negende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden en zo de titel prolongeerden.

Voetballer van het jaar
René Müller van Lok Leipzig werd verkozen tot voetballer van het jaar. Andreas Thom werd tweede en Frank Rhode werd derde, beide spelers waren van BFC Dynamo.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
Bundesliga 1986/87
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1986
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1987

Externe links
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1986/87